Fritz Leiber kan avse:
Fritz Leiber – amerikansk fantasy- och science fiction-författare
Fritz Leiber (skådespelare) – amerikansk skådespelare